Lubach ist der Name geographischer Objekte:

 Lubach (Amtzell), Bauernhof in der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Lubach (auch Luhbach), Alternativname des Rase-Zuflusses Grundbach, Landkreis Göttingen, Südniedersachsen
 Lubach (Warme) (im Oberlauf Laubach), linker Zufluss der Warme, nahe Dörnberg (Habichtswald), Landkreis Kassel, Nordhessen
 Lubachkogel (1420 m), Berg der Hebalm nahe Voitsberg im Bezirk Voitsberg, Steiermark

Lubach ist der Familienname folgender Personen:
 Arjen Lubach (* 1979), niederländischer Komiker, Fernsehmoderator und Musikproduzent
 Hermann Wilhelm Karl Lubach, Bürgermeister von Delmenhorst (im Amt: 1857–1882)
 Frédéric Lubach (* 1981), französischer Radrennfahrer